Nicolescu ou Nicolesco est un nom de famille notamment porté par (ordre alphabétique) :

 Alexandru Nicolescu (1882 - 1941), métropolite gréco-catholique roumain ;
 Remus Nicolescu (1927-2005), historien d'art roumain ;
 Basarab Nicolescu (1942 -), physicien français d'origine roumaine ;
 Mariana Nicolesco (1948 -), soprano roumaine.

Patronyme roumain